Tailor pode ser:

The Tailor of Panama - um filme estadunidense e irlandês de 2001.
Brave Little Tailor - um desenho animado. 

Desambiguação